Поворознюк — фамилия.
 Поворознюк, Василий Дмитриевич (в монашестве Пантелеимон; род. 1973) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), председатель Синодального отдела УПЦ по делам семьи.
 Поворознюк, Джета (более известна под фамилией Бурлаку ; род. 1974) — молдавская певица, участница Евровидение 2008 (песня «A Century of Love»).
 Поворознюк, Иван Семёнович (1920—1943) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Поворознюк, Николай Иванович (в монашестве Сергий; 1866—1943) — архимандрит Русской Православной Церкви.